

Вест-Брукфілд — місто, штат Массачусетс
 Вест-Брукфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс